Do You Swing? è un album del gruppo The Fleshtones registrato e pubblicato nel 2003.

Tracce

Formazione
 Peter Zaremba – voce, armonica, organo
 Keith Streng – chitarra
 Bill Milhizer – batteria, percussioni
 Hen Fox – basso

Collegamenti esterni